Мотылёв (Мотылёва) — русская фамилия. Известные носители:

 Мотылёв, Александр Анатольевич (род. 1979) — российский шахматист.
 Мотылёв, Вадим Витальевич (Slim; род. 1981) — российский рэпер, битмейкер и продюсер.
 Мотылёв, Василий Иванович (1878 — после 1937) — русский и советский архитектор.
 Мотылёв, Вольф Евнович (1899—1967) — советский экономист.
 Мотылёв, Михаил Иванович (1891—1969) — русский и советский архитектор.

 Мотылёва, Тамара Лазаревна (1910—1992) — советский и российский литературовед.